Tasiusap Imaa bezeichnet:
 Tasiusap Imaa (Bucht, Upernavik) (Tasiusaq Bugt), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasiusap Imaa (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland